Fry kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Hilary Fry
 Wayne L. Fry

Robotskapade auktorsförkortningar